Loustalot est un patronyme français d'origine gasconne

Étymologie
Diminutif de Loustau, dérivé du gascon ostau ou oustau (maison). Loustalot : petite maison.

Patronyme 

 Edward Vincent Loustalot (1919-1942), soldat américain
 Élisée Loustalot, (1762-1790), journaliste français
 Gustave Loustalot (1826-1898), homme politique français
 Louis Loustalot, (1861-1933), homme politique français
 Yoann Loustalot (* 1974), musicien du jazz français

Notes et références

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme occitan